Лиакос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лиакос, Димитрис (род. 1966) — современный греческий писатель, поэт.
 Лиакос, Пол (1929—1999) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Массачусетс.